Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици на отвореном 2005. одржано је 9. и 10. августа на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену у Париз 2003, бранила је Јунис Барбер из Француске.

Земље учеснице 
Учествовале су 27 такмичарки из 23 земље.

  Бахаме (1)
  Грчка (1)
  Индија (1)
  Италија (1)
  Јамајка (1)
  Јапан (1)
  Куба (1)
  Летонија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (1)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Сенегал (1)
  Сједињене Америчке Државе (3)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Филипини (1)
  Финска (1)
  Фиџи (1)
  Француска (1)
  Чешка (1)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у скоку удаљ за жене на отвпреном пре светског првенства 28. августа, имале су следећи пласман..

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Ирина Мелешина||  || 7,04 ||  26. мај
|-
| 2. || Татјана Котова||  || 6,96 || 15. јул
|-
| 3. || Консепсион Контанер||   || 6,92 || 16. јул
|-
| 4. || Оксана Удмуртова|| || 6,86 || 25. јун
|-
| 5. || Тијана Медисон||  || 6,82 || 9. април
|-
| 6. || Инета Радевича||  ||  6,80|| 19. јун
|-
| 7. || Каролина Клифт ||  ||rowspan="2" | 6,79 || 17. јул
|-
| 8. ||Људмила Кончалова ||  || 16. август
|-
| 9. || Гуан Јунгнан||  ||rowspan="2" | 6,78 || 24. април
|-
| 10. || Наталија Лебусова||  ||13. јул
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2005.

 Сатница 
 Сва времена су по лолалном времену (UTC+2) 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама учеснице су биле подељене у две групе: група А је имала 14, а Б 13 такмичарки. Квалификациона норма за финале износила је 6,65 метара (КВ), коју су испуниле 2 такмичарке, а осталих 10 квалификовало се на основу резултата. (кв'''),

Финале

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 10. Светског првенства 1983—2005.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП у атлетици 2005. на ИААФ
 Резултати скока удаљ на сату ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном